Das Haus an der Spaska-Straße 20 in Mykolajiw, einer Hafenstadt in der südlichen Ukraine, ist ein Kulturdenkmal mit der Nummer 48-101-0201. Das im 18. Jahrhundert erbaute  Wohnhaus wurde von dem deutschen Kaufmann Oleksandr Ehrlich (ukrainisch: Будинок Олександра Ерліха) bewohnt und dient heute als Kunstschule. Die Villa wird von der Allegorie des Merkur gekrönt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Spaskastrasse 20
Umgenutztes Bauwerk in der Ukraine
Bauwerk in der Oblast Mykolajiw
Barockbauwerk in der Ukraine
Erbaut im 18. Jahrhundert